Kalckhoff ist der Name von

 Andreas Kalckhoff (* 1944), deutscher Historiker und Publizist
 Anna Cornelia Kalckhoff, Ehefrau von Johann Gottlob Leidenfrost
 Franz Kalckhoff (1860–1955), deutscher Chemiker und Philatelist

Siehe auch:
 Kalckhoff-Medaille, Literaturpreis des Bundes Deutscher Philatelisten
 Kalkhof